Linnaea engleriana (sin. Abelia engleriana), grm iz središnje Kine. Nekada uključivana u rod Abelia, iz koje je priključena rodu Linnaea, porodica kozokrvnica.

Grm je itporan na hladnoću.

Sinonimi 
 Abelia deutziifolia (H.Lév.) H.Lév.
 Abelia engleriana (Graebn.) Rehder
 Abelia graebneriana Rehder
 Abelia graebneriana var. deutziifolia (H.Lév.) Lauener
 Abelia koehneana (Graebn.) Rehder
 Linnaea koehneana Graebn.
 Strobilanthes deutziifolia H.Lév.
 Strobilanthopsis deutziifolia H.Lév.
 Strobilanthopsis hypericifolia H.Lév.

Izvori 

Lineja